Anton Vladimirovitj Slepysjev, ryska: Антон Владимирович Слепышев, född 13 maj 1994, är en rysk professionell ishockeyspelare som spelar för CSKA Mosvka i KHL.

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Edmonton Oilers och på lägre nivåer för Bakersfield Condors i AHL, Metallurg Novokuznetsk och Salavat Julajev Ufa i KHL och på lägre nivå för Kuznetskije Medvedi och Tolpar Ufa i VHL.

Slepysjev draftades i tredje rundan i 2013 års draft av Edmonton Oilers som 88:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Anton Slepyshev, Oilers – Stats – NHL.com
Anton Slepyshev NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Anton Slepyshev hockey statistics and profile at hockeydb.com
Anton Slepyshev – Player profile at The Hockey News

Ryska ishockeyspelare
Ryska olympiska silvermedaljörer
Olympiska silvermedaljörer 2022
Spelare i Edmonton Oilers
Spelare i Metallurg Novokuznetsk
Spelare i Salavat Julajev Ufa
Ryska idrottare under 2000-talet
Personer från Penza
Levande personer
Födda 1994
Män
Spelare i Bakersfield Condors (2015–)
Spelare valda i NHL Entry Draft 2013
Spelare i HK CSKA Moskva
Spelare valda av Edmonton Oilers i NHL Entry Draft
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Ryssland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022